Коржовоголубо́вское сельское поселение — административно-территориальная единица на северо-востоке Клинцовского района Брянской области. Административный центр — село Коржовка-Голубовка.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году. Включает в себя дореформенные Коржовоголубовский и Сосновский сельские советы.

Население

Населённые пункты 
По данным похозяйственного учёта, на 1 января 2010 года в поселении имелось 19 населённых пунктов общей численностью 4 080 человек.

Примечания

Ссылки 
 Коржовоголубовское сельское поселение на сайте Администрации Клинцовского района.
 О Коржовке-Голубовке на «Клинцовском портале».

Сельские поселения Брянской области
Муниципальные образования Клинцовского района